Benkhausen ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Benkhausen, Ortsteil der Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Benkhausen (Mamming), Einöde der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

eines Gebäudes:
 Schloss Benkhausen, bei Gestringen, Stadt Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen